Наррагансетт ():

 Наррагансетт — місто в штаті Род-Айленд;
 Наррангасетт — затока Атлантичного океану;
 Наррангасетт — індіанське плем'я, що історично проживало на території сучасного регіону Нова Англія (США);
 Narragansett Brewing Company — відома пивоварня у місті Кренстон (Род-Айленд)